Höghultssjön kan syfta på:
Höghultssjön (Ransbergs socken, Västergötland), sjö i Tibro kommun, 
Höghultssjön (Skogsbygdens socken, Västergötland), sjö i Vårgårda kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn